Josef Kresta (* 16. listopadu 1983) je český basketbalista hrající Národní basketbalovou ligu za tým NH Ostrava. Hraje na pozici pivota.
Je vysoký 208 cm, váží 106 kg.

Kariéra 
 2002 - 2007 : NH Ostrava
 2005 - 2007 : VSK VŠB Ostrava (střídavý start v nižší soutěži)

Statistiky 

Čeští basketbalisté
Narození v roce 1983
Žijící lidé
Muži